O Campeonato Faroês de Futebol – ou Betri deildin a partir de 2018 – é o campeonato nacional das Ilhas Faroe, que desde 1993 define 3 dos classificados faroeses para as competições europeias. Desde 2018, por razões de patrocínio, a liga é chamada de Betri deildin. Tem 10 clubes participantes.

História
A liga foi fundada em 1942 e chamada de Meistaradeildin (divisão dos campeões) até 1975. Quatro times participaram da primeira edição, e o KÍ foi o primeiro campeão faroês. Mudanças foram feitas em 1976 e a liga passou a ser chamada de 1. deild (primeira divisão), e foi introduzido o sistema de promoção e rebaixamento.

Em 2005 a 1. deild foi renomeada para Formuladeildin, por razões de patrocínio. Em 2009 passou a ser chamada de Vodafonedeildin e em 2012 Effodeildin. Em 14 de fevereiro de 2014, a FSF renovou com a companhia de petróleo Effo e a liga será chamada de Effodeildin até 2017.

Clubes na temporada 2016
 AB Argir
 B36 Tórshavn
 B68 Toftir
 HB Tórshavn
 ÍF Fuglafjørður
 KÍ Klaksvík
 NSÍ Runavík
 Skála ÍF
 TB Tvøroyri
 Víkingur Gøta

Campeões

Nota: times em itálico estão inativos.

Ver também
 Copa das Ilhas Faroe
 Supercopa das Ilhas Faroe
 Liga dos Campeões da UEFA
 Liga Europa da UEFA
 Liga Conferência Europa da UEFA
 Supercopa da UEFA
 Copa Intercontinental
 Liga Jovem da UEFA
 Taça das Regiões da UEFA
 Taça dos Clubes Vencedores de Taças
 Taça das Cidades com Feiras
 Mitropa Cup

Ligações Externas
 Effodeildin no site da FSF
 Effodeildin no Faroe Soccer

Faroe, Ilhas
Futebol das Ilhas Feroe